Le nom  signifie « évêque » en espagnol et peut désigner :

Patronymes 
 Armando Obispo (1999-), footballeur néerlandais ;
 Jamilla Obispo (1986-), actrice et mannequin philippine ;
 Pascal Obispo (1965-),  auteur-compositeur-interprète français.

Musique 
 Obispo, album de Pascal Obispo

Toponymes 
 San Luis Obispo, ville de Californie,
 Le comté de San Luis Obispo, comté de l'État de Californie aux États-Unis,
 La gare de San Luis Obispo, desservie par Amtrak,
 Alcalá del Obispo, commune d’Espagne,
 La Aldea del Obispo,  commune d’Espagne,
 Obispo Ramos de Lora,  municipalité de l'État de Mérida du Venezuela,
 Capitale Obispo Ramos de Lora, une division territoriale de la municipalité d'Obispo Ramos de Lora dans l'État de Mérida.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme